

Sigle 

AMANDA peut désigner :
 Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (en français, Réseau antarctique de détecteurs de muons et de neutrinos), observatoire de neutrinos situé sous le pôle Sud ;
 Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver, logiciel de sauvegarde open source sous UNIX/Linux et Windows.

Oeuvres

Cinéma 

 Amanda (Carefree), film réalisé par Mark Sandrich, avec Fred Astaire (1938) ;
 Amanda, film réalisé par Bobby Roth, avec Kieran Culkin (1996) ;
 Amanda, court métrage mexicain réalisé par Pepe Caudillo (2006) ;
 Amanda, film réalisé par Mikhael Hers (2018) ;

Télévision 
 Amanda, série télévisée américaine avec Amanda Randolph (1948-1949) ;
 Amanda, documentaire finlandais (2003) ;
 Amanda,  quotidien diffusé sur France 2 et présenté par Amanda Scott ;
 Amanda, telenovela chilienne diffusée depuis 2016.

Toponyme 

 Amanda, village  situé dans le comté de Fairfield, dans l'Ohio (États-Unis).

Prénom 
Amanda est un prénom féminin.

Autres 
 Prix Amanda, des récompenses du cinéma norvégien
 Amanda, personnage de la série Highlander
 Amanda, personnage de la série Star Fox, vivant sur Aquas

Homonymie de titre
Prénom féminin
Prénom américain